Конкурс песни «Евровидение-2023» (, , ) — предстоящий 67-й конкурс песни «Евровидение», который будет проведен в Ливерпуле (Великобритания) от имени Украины, благодаря победе группы Kalush Orchestra с песней «Stefania» на конкурсе предыдущего года, проходившем в Турине, Италия. 17 июня 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что «Евровидение-2023» не будет проведено на Украине в связи с ситуацией в стране. 25 июля 2022 года ЕВС подтвердил, что конкурс вместо Украины состоится в Великобритании. Впервые с 1980 года конкурс не будет проходить в стране-победительнице.

В конкурсе примут участие 37 стран. Болгария, Северная Македония и Черногория отказались от участия в конкурсе 2023 года.

Первый и второй полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая 2023 года.

Место проведения  
По традиции, победившая страна принимает у себя следующий конкурс, однако из-за вторжения России на Украину, Европейский вещательный союз (ЕВС) 17 июня 2022 года выступил с заявлением:«После объективного анализа референтная группа и руководящий совет ЕВС с глубоким сожалением пришли к выводу, что, учитывая текущие обстоятельства, UA:PBC не может выполнить гарантии безопасности, необходимые вещателю для проведения, организации и производства песенного конкурса „Евровидение“ в соответствии с Правилами ЕВС». В связи с таким решением и правилами Евровидения, ЕВС начинает переговоры с ВВС для проведения конкурса в Великобритании.Вместе с тем, в случае невозможности проведения «Евровидения-2023» на Украине, о своей готовности принять мероприятие заявили и вещатели из следующих стран: Италия, Испания (которые позже отозвали свою заявку), Нидерланды, Польша, Швеция и Бельгия. 25 июля 2022 года ЕВС подтвердил, что конкурс будет проводиться в Великобритании, одновременно с этим стартовал процесс поиска города-организатора. Сообщается, что украинская общественная телерадиокомпания Suspilne отказалась от своих возражений, представленных ранее. Организаторы пришли к выводу, что мероприятие невозможно провести безопасно, пока страна находится в состоянии войны с Россией, что ранее вызвало резкую реакцию украинского правительства, которое заявило, что представило рабочий план по обеспечению безопасности.

BBC и ЕВС рассказали о критериях, по которым будет выбран город:
 место проведения мероприятия, должно вмещать не менее 10 000 зрителей и быть доступным для подготовки в течение шести-восьми недель;
 возможность организовать пресс-центр на 1 500 журналистов;
 наличие в городе международного аэропорта;
 возможность размещения в отелях не менее 2 000 делегатов, журналистов и зрителей;
 способность города или региона принять у себя мероприятие, в том числе возможность оказать финансовую поддержку;
 культурное богатство региона, а также возможность демонстрации украинской культуры и музыки;
 соответствие стратегическим приоритетам BBC как общественного вещателя.

19 городов заявили о заинтересованности в проведении конкурса. Из них 13 подали заявку, а 12 августа BBC и ЕВС опубликовали список из семи городов (Бирмингем, Глазго, Ливерпуль, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд), из которых будет выбрано финальное место.

7 октября 2022 года было объявлено, что Ливерпуль стал городом-организатором конкурса «Евровидение-2023».

Формат

Обновление системы голосования 
22 ноября 2022 года ЕВС объявил об изменениях в системе голосования на конкурсе 2023 года. Результаты полуфинала будут определяться исключительно голосованием зрителей, как это было в период с 2004 по 2007 год, а результаты финала будут определяться как национальным жюри, так и зрительским голосованием, как это было после финала конкурса 2009 года. В случае, если страна не может представить результаты телеголосования в полуфинале, будет использоваться резервный результат жюри, и если проблема сохранится до финала, очки жюри, присужденные в финале, будут удвоены, заменив предыдущую процедуру использование алгоритма для расчета и присвоения баллов на основе стран с похожими моделями голосования. Если жюри страны дисквалифицировано, очки телеголосования от этой страны будут удвоены и использованы в качестве замены в финале. Процедура использования рассчитанных баллов останется в качестве крайней меры в случае, если страна не может представить действительный результат жюри или телеголосования. Зрители из неучаствующих стран также смогут голосовать во всех шоу, при этом их голоса будут суммироваться и представляться как один отдельный набор баллов в разделе «Остальной мир». Эти зрители смогут голосовать через специальную онлайн-платформу, которая требует наличия кредитной или дебетовой карты для проверки. Список стран «Остального мира» будет объявление ближе к конкурсу.

Участники 

20 октября 2022 года Европейский вещательный союз (ЕВС) объявил, что в конкурсе 2023 года примет участие 37 стран. В список были включены все страны, участвовавшие в конкурсе прошлого года, за исключением Болгарии, Северной Македонии и Черногории, которые отказались от участия в конкурсе 2023 года по финансовым причинам. Австралии, как ассоциированному члену, на предстоящем конкурсе не потребуется приглашение, поскольку ранее ей было предоставлено разрешение на участие по крайней мере до 2023 года.

Отказ 
  — 26 мая 2022 года Дани Ортола, контент-менеджер по контенту Андоррской телевещательной компании, подтвердил, что в настоящее время страна вряд ли вернется к конкурсу в короткой или среднесрочной перспективе.
  — 14 октября 2022 года болгарский вещатель BNT опубликовал сообщение о том, что страна не будет участвовать в 2023 году из-за финансовых проблем и отсутствия интереса, и также заявив, что Болгария вряд ли вернется к участию в ближайшем будущем. Однако позже BNT опроверг данное заявление, добавив, что на данный момент нет «достоверно точной и четкой информации об этом». 20 октября был оглашен официальный список участников, в котором Болгарии не оказалось.
  — 14 октября 2022 года боснийский вещатель BHRT подтвердил, что страна не вернется в 2023 году из-за текущих финансовых проблем.
  — 2 августа 2022 года люксембургский вещатель RTL подтвердил, что страна не вернется в 2023 году, сославшись на то, что канал «в настоящее время концентрируется на новостях, а не на музыкальных и развлекательных шоу» и что участие в Евровидении «повлечёт за собой финансовую нагрузку на вещательную компанию».
  — 22 ноября 2021 года Eurovoix сообщил, что часть государственного бюджета Монако зарезервирована для участия в конкурсе 2023 года. Однако планы, похоже, были отложены, потому что новый телеканал Монако, Monte-Carlo Riviera TV, должен быть запущен примерно с июня по сентябрь 2023 года после первоначального запуска в конце 2022 года. 5 сентября 2022 года, Monaco Media Diffusion сообщил, что страна не вернётся в 2023 году.
  — 14 октября 2022 года македонский вещатель MRT вслед за Черногорией, заявил об отказе участия в конкурсе 2023 года из-за финансовых причин.
  — 10 июня 2022 года словацкий вещатель RTVS заявил, что страна не вернется на конкурс в 2023 году, сославшись на финансовые ограничения и низкие показатели просмотра в течение всего времени.
  — 13 октября 2022 года черногорский вещатель RTCG заявил, что страна не будет участвовать в конкурсе из-за высоких расходов на участие.

Несостоявшийся дебют 
  — В октябре 2022 года телепродюсер Жан Муканов заявил, что казахстанское вещательное агентство «Хабар» обсуждает с ЕВС возможность дебюта в 2023 году, заявив, что «есть все шансы принять участие во взрослом „Евровидении“ в следующем году». Однако в окончательном списке участников Казахстана не оказалось.
  — 16 мая 2022 года генеральный директор RTK Шкумбин Ахметшекай, заявил, что косовская телекомпания намерена подать заявку на членство в ЕВС в конце года, и подтвердил, что в случае получения RTK членства в ЕВС Косово будет участвовать в «Евровидении». Однако в окончательном списке участников Косово не оказалось.
  — 9 августа 2022 года лихтенштейнская телекомпания 1FLTV заявила, что они больше не стремятся подать заявку на членство в ЕВС и поэтому исключают дебют в конкурсе.

Бывшие члены 
  — 25 февраля 2022 года Россия была дисквалифицирована из конкурса в связи с вторжением российских войск на Украину. 26 февраля 2022 года вещатели России заявили, что прекратили членство в ЕВС, однако в самом Союзе заявили, что на данный момент не получили официального подтверждения о выходе из объединения. 1 марта 2022 года ЕВС отстранил российских вещателей из организации и заявил, что участие в Евровидении станет возможным только после разрешения руководства.

Исполнители, уже принимавшие участие в «Евровидении» ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Иру Хечанови
 «Детское Евровидение — 2011» в составе Candy — 1 место.

 : Марко Менгони
 «Евровидение-2013» — 7 место в финале.

 : Моника Линките
 «Евровидение-2015» (совместно с Вайдасом Баумилой) — 18 место в финале.

 : Паша Парфений
 «Евровидение-2012» — 11 место в финале.

 : Лорин
 «Евровидение-2012» — 1 место в финале.

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Густаф
 «Евровидение-2018», как бэк-вокалист Сеннек — 12 место в полуфинале.
 «Евровидение-2021», как бэк-вокалист Hooverphonic — 19 место в финале.

 : Паша Парфений
 «Евровидение-2013», как бэк-вокалист Алёны Мун — 11 место в финале.

Жеребьёвка 
Распределение стран-участниц на полуфиналы состоялось 31 января 2023 года в Сент Джордж Холле. Церемония включала передачу символических ключей с эмблемой принимающего города от мэра Турина (Стефано Ло Руссо) к мэру Ливерпуля (Джоан Андерсон). После церемонии прошла жеребьёвка. Первая часть жеребьёвки — распределение «большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Италия, Испания, Франция) и страны-победительницы прошлого года (Украина) на полуфиналы при голосовании. Вторая часть — распределение стран-участниц по полуфиналам, которые состоятся 9 и 11 мая. Всего была разбита 31 страна на 5 корзин. В таблице ниже указана очерёдность «вытягивания» стран-участниц.

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Финал

Скандалы и инциденты

Несогласие с решением ЕВС о переносе конкурса в другую страну 
Спустя несколько часов после объявления организаторами решения о переносе конкурса в другую страну, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил о несогласии с решением ЕВС. Также он заявил, что Украина будет вести дальнейшие переговоры о проведение конкурса на Украине.

Также последовала реакция украинского вещателя Suspilne на решение ЕВС: Мы разочарованы таким решением ЕВС. За этот месяц в Украине большое количество людей бросило все усилия, чтобы выполнить условия для проведения «Евровидения» у нас. Безопасность, конечно, превыше всего. Команда Suspilne, государственной и местной власти провела основательную работу и предложила разные варианты. Очень жаль видеть такое заявление, поэтому мы обращаемся ко всем партнерам по поводу проведения дальнейших переговоров.

Также своё несогласие выразили украинские победители: Руслана, Джамала и Олег Псюк (солист группы Kalush Orchestra), премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и польский вещатель TVP. Все они считают, что конкурс должен быть проведён на Украине.

23 июня 2022 года, ЕВС опубликовал ещё одно заявление, в котором подтвердил свое решение не проводить конкурс в Украине, подчеркнув соображения безопасности для этого, а также призвав не политизировать процесс выбора принимающей страны.

Скандал на греческом отборе 
Участница закрытого отбора в Греции Мелисса Манцзукис заявила, что результаты были сфальсифицированы из-за чего она не была выбрана представителем Греции на конкурсе и подала в суд на вещателя ERT. Сам греческий вещатель отказался предоставить результаты отбора и как-либо комментировать эту ситуацию. Если ситуация не разрешится до встречи глав делегаций, то Греция будет вынуждена отказаться от участия в конкурсе.

6 марта 2023 года греческий суд принял решение не накладывать запрет на участие Греции в конкурсе, что, в свою очередь, разрешает стране дальнейшее участие и релиз песни Виктора Верникоса. Конфликт Мелиссы и вещателя ERT будет разрешён во время отдельных слушаний в мае.

См. также 
 Детское Евровидение — 2023
 Евровидение: Хор — 2023

Примечания

Ссылки 
 

Евровидение-2023
2023 год на Украине